A jégkorong az 1920-as antwerpeni nyári olimpián szerepelt először a programban, 1924 óta a jégkorongtorna téli játékok része. Az 1920-as torna volt az első jégkorong-világbajnokság is. 1920 és 1968 között az olimpiai jégkorongtorna minősült az az évi jégkorong-világbajnokságnak.

Kezdetben a kanadai csapat elsősége megkérdőjelezhetetlen volt, 1956-tól kezdve a Szovjetunió csapata uralta a versenyeket. Az 1998-as olimpián mutatkoztak be először a női jégkorongozók.

Éremtáblázat

Versenyszámok 
A zöld kör () azt jelenti, hogy az adott évben megrendezték, illetve meg fogják rendezni a versenyszámot.

Érmesek

Férfiak 
Magyarország és a rendező nemzet csapata eltérő háttérszínnel szerepelnek.

|-
|1920 Antwerpen||||||
|-
|1924 Chamonix||||||
|-
|1928 St. Moritz|||||||
|-
|1932 Lake Placid|||||||
|-
|1936 Garmisch-Partenkirchen||||||
|-
|1948 St. Moritz|||||||
|-
|1952 Oslo||||||
|-
|1956 Cortina d'Ampezzo||||||
|-
|1960 Squaw Valley|||||||
|-
|1964 Innsbruck||||||
|-
|1968 Grenoble||||||
|-
|1972 Szapporo||||||
|-
|1976 Innsbruck||||||
|-
|1980 Lake Placid|||||||
|-
|1984 Szarajevó||||||
|-
|1988 Calgary||||||
|-
|1992 Albertville|| ||||
|-
|1994 Lillehammer||||||
|-
|1998 Nagano||||||
|-
|2002 Salt Lake City|||||||
|-
|2006 Torino||||||
|-
|2010 Vancouver|||||||
|-
|2014 Szocsi||||||
|-
|2018 Phjongcshang||||||
|-
|2022 Peking||||||
|}

Nők 
Magyarország és a rendező nemzet csapata eltérő háttérszínnel szerepelnek.

|-
|1998 Nagano||||||
|-
|2002 Salt Lake City|||||||
|-
|2006 Torino||||||
|-
|2010 Vancouver|||||||
|-
|2014 Szocsi||||||
|-
|2018 Phjongcshang||||||
|-
|2022 Peking||||||
|}

Résztvevők nemzetek szerint

Férfiak

Nők

Jegyzetek

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 Jégkorong-világbajnokság

 
Sportágak a téli olimpiai játékokon